Rue du Marais est un d'odonyme désignant :
 une rue de Bruxelles ;
 une rue de Nantes.
 une rue du Mans ;
 une rue de Villeurbanne.